13 (произносится «тринадцать») — второй мини-альбом американского рэпера Дензела Карри, он был выпущен 26 июня 2017 года, на лейблах PH Recordings и Loma Vista Recordings. На мини-альбоме присутствует два гостевых участия от Ronny J и Lil Ugly Mane. Альбом был спродюсирован FNZ, Eric Dingus, Vae Cortez и Ronny J.

13 является прелюдием к его третьему студийному альбому TA13OO, который был выпущен в июле 2018 года.

Синглы 
Мини-альбом был поддержан двумя синглами: «Equalizer» при участии Ronny J, «Hate Government» и 	«Zeltron 6 Billion» при участии Lil Ugly Mane.

Список композиций 
Информация взята из заметок на физической версии мини-альбома.

Участники записи 

Информация взята из заметок на физической версии мини-альбома.

Исполнители
 Дензел Карри - текст и вокал 
 Ronny J - текст и вокал 
 Lil Ugly Mane - текст и вокал 
Продюсирование
 Nate Burgess - запись , миксинг 
 Eric Dingus - продюсирование 
 FNZ - продюсирование 
 Ronny J - продюсирование 
 Vae Cortez - продюсирование 
 Mickey de Grand IV - продюсирование

Примечания 

Мини-альбомы 2017 года
Альбомы 2017 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Дензела Карри